Capet ist der Familienname (bzw. Beiname) der folgenden Personen:
 Hugo Capet (941–996), König von Frankreich
 Louis Capet (1754–1793), formell ab 1792 in Frankreich verwendete bürgerliche Namensgebung für Ludwig XVI.
 Lucien Capet (1873–1928), französischer klassischer Violinist, Komponist und Musikpädagoge
 Marie-Gabrielle Capet (1761–1818), französische Malerin
 Witwe Capet, in Frankreich von Januar bis Oktober 1793 formell verwendete Bezeichnung für Marie-Antoinette (1755–1793)

Siehe auch:
 Kapetinger